Szydłów peut faire référence :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Szydłów, un village de la gmina de Lutomiersk, du powiat de Pabianice, 
 Szydłów, un village de la gmina de Grabica, du powiat de Piotrków, 
dans la voïvodie de Lubusz
 Szydłów, un village
dans la voïvodie d'Opole
 Szydłów, un village
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la gmina de Szydłów, dans le powiat de Staszów, 
 Szydłów, chef-lieu de cette gmina